Нехај се може односити на:
 брдо изнад града Сења.
 тврђаву на брду Нехај.
 Хај-Нехај, тврђаву код Сутомора (општина Бар).